Jens Bang er navnet på flere personer:

 Jens Bang (handelsmand) (ca. 1575-1644) – dansk handelsmand, bygherre for Jens Bangs Stenhus
 Jens Bang (1691-1757) – kammerråd og renteskriver
 Jens Bang (læge) (1737-1808) – dansk læge og arkitekt, viceborgmester i København, søn af den foregående
 Jens Bang (forstmand) (1786-1862) – dansk forstmand
 Jens Poul Frederik Bang (1854-1929) – dansk forstmand